Jean Lafon ist der Name folgender Personen:

* Jean Lafon (Maler) (Keuleyan; 1886–1973), französischer Maler 
 Jean-Baptiste Lafon (1766–1836), französischer Geistlicher
 Jean-Bernard Mary-Lafon (1810–1884), französischer Literat, Historiker und Romanist